Willow Brook ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:
 Willow Brook (Connecticut), Fluss im New Haven County, Connecticut  
 Willow Brook (Iowa), Fluss im Benton County, Iowa  
 Willow Brook (Kalifornien), Fluss im Humboldt County, Kalifornien  
 Willow Brook (Massachusetts), Fluss im Berkshire County, Massachusetts  

in Großbritannien:
 Willow Brook (Nene), Nebenfluss des Nene in Northamptonshire, England

Willow Brook ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willow Brook (Missouri)
 Willow Brook (New Jersey)
 Willow Brook (New York)
 Willow Brook Park in New York